Chengzhong Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengzhong Qu (härad i Kina, Qinghai), 
 Chengzhong Qu (härad i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar